Aomoji Kei — піджанр музики та стилю visual kei для дівчат. Aomoji-kei мода виключно для дівчаток, побіжно, щоб здобувати прихильність чоловіків. У порівнянні з тими, хто підтримує Akamoji-Kei, ті, хто носить aomoji-кей одяг, як правило, подобається мода від «Harajuku» більше, ніж «Gyaru» стиль, що походять з Сібуї, і мають сильну тенденцію до вподобання випадкових речей, творчий підхід.

Історія та розвиток, відомості  
Його рівень підтримки в основному походить від старшого підліткового віку на початку двадцяти років, які беруть моду на основі того, що вони думають, гарне та яскраве, не піклуючись про точку зору протилежної статі. Це стиль незалежних впевнених дівчаток, яких не турбують тенденції моди і думки оточуючих. 

Простіше кажучи, «aomoji-кей» це все, що ви хочете носити. Йдеться про переодягання для себе, а не для інших. Там немає встановлених правил, і тенденції, як правило, грають лише невелику роль в переодяганні. Цей стиль більше про те, що власник думає добре виглядати або відчувати себе, як і носити одяг. Причина, по якій складно остаточно зробити визначення стилю у тому, що люди, які в aomoji-кей, як правило, для проміжку між різними стилями, які їм подобаються. 

Найкращі приклади aomoji-кей можна побачити в японському журналі «Zipper». Zipper складає списки з безлічі моделей dokusha (моделі Reader), які мають свої власні стилі і смаки, і пропагандують це. На відміну від журналів, де моделей просто попросили носити певні речі, в Zipper це стало точкою для всіх, щоб носити речі у відповідності зі своїм власним, особистим стилем. Таким чином, ви можете бачити, що це дійсно показує суть aomoji-кей. Інші журнали, які показують випадковий стиль aomoji-кей є «CUTiE», «SEDA», «Used Mix», «Choki Choki Girls» і інші. Aomoji-кей також включає в себе багато з вже відомої моди Харадзюку: Лоліта, «mori girl», Fairy Kei, Dolly Kei, Party Kei і інших. Ці стилі відмінно продемонстровані в Harajuku-кей журналі, - «KERA». KERA в значній мірі те ж саме, що і Zipper, тільки стилі в перші є більш "хардкорові". 

Цією модою користуються люди, які, як і Harajuku, приходять в область Aomoji-кей, бо цей стиль дозволяє бути дуже барвистим. Подобається тим, що можна носити як і старовинний чи сучасний одяґ або стиль Лоліта з кардинально іншими напрямками. Прикладом деталей aomoji-кей, на вулицях міста є унікальні панчішно-шкарпеткові вироби і шкарпетки.

Стиль без aomoji-кей (буквально: блакитний Тип чорнила) тенденція, як вважають, відбулися як реакція на akamoji-кей (буквально: червоний тип чорнила), термін, винайдений пояснювати елегантно-випадкову консервативну моду, що наслідують учні жіночих коледжів, студенти та молоді працівники офісів.

В цьому сенсі, akamoji-кей ніби як протилежність aomoji-кей. Більшість людей забувають про те, що японська мода це не все про Harajuku. Існує й інша сторона, більш елегантна і консервативна, що представляє akamoji-кей. Цей тип моди показаний в таких журналах, як JJ, ViVi, Ray, і Cancam. 

Так чи інакше, Aomoji-кей це для тих, хто хоче носити все, і якщо вам нудно, завжди можете спробувати щось ще, просто щоб порушити монотонність, так як я завжди повертаються до того, що їм подобається найбільше в будь-якому випадку.

Музичний напрямок і відомі представники стилю 
Крім відомої моделі-співачки «Kyary », є ряд інших представників стилю. Вони виступають як свого роду приклад і джерело натхнення для багатьох інших, які в руху aomoji-кей. Одним з них є Silent Siren, музична група дівчат, що складається з моделей «dokusha». Хоча, Yukarun, клавішниця, є моделлю akamoji-кей, більшість її щоденних нарядів є aomoji-кей. 

AMOYAMO, - поп-дует, що складається з моделей dokusha АМО і AYAMO, є ще одним прикладом. Два досить популярні як список журналу «Zipper». Разом з AYAMO, стиль якої натхненний панк-роком і харадзюку, невимушений американський стиль, вони роблять досить цікавий дует.

Сето Аюмі і Юра, також є моделі журналу «Zipper». Moonkana  - також відома представниця цього напрямку.

Так що тепер ми знаємо, що aomoji-кей насправді, чим вона відрізняється від akamoji-кей тоді? За інтернетах:

Список найбільш відомих груп  
 Kyary
 AMOYAMO

Журнали для прихильників стилю 
 mini
 InRed
 steady.
 CUTiE
 sweet
 SPRING
 Zipper
 KERA
 mina
 SEDA
 mer
 Used Mix
 PS

Див. також 
 
 Лоліта
 Akamoji-Kei
 Visual kei
 Angura Kei
 Oshare Kei
 Fairy Kei
 Dolly Kei
 Party Kei
 Shibuya Kei

Посилання 
 Про стиль на сайті "starbrightdreams.blogspot.com" 
 Відомості про жанр на сайті "ohmylittlegirl.net"
 Відомості про стиль і його представників 

Музика Японії 
Попмузика 
Альтернативний рок 
Жанри visual kei